Якко Елтінг і Паул Хархейс були чемпіонами попереднього року, але цього року Елтінг не грав. Хархейс виступав у парі з американцем Джаредом Палмером, але в другому колі їх перемогли Хав'єр Санчес і Ян Сімерінк.

У фіналі перші номери посіву Махеш Бгупаті і Леандер Паес здолали Горана Іванішевича і Джеффа Таранго з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Махеш Бгупаті /  Леандер Паес (переможець)
  Марк Ноулз (тенісист) /  Деніел Нестор (2-ге коло, знялись)
  Тодд Вудбрідж /  Марк Вудфорд (1-ше коло)
  Вейн Блек /  Сендон Столл (3-тє коло)
  Йонас Бйоркман /  Патрік Рафтер (3-тє коло)
  Олів'є Делетр /  Фабріс Санторо  (2-ге коло)
  Паул Хархейс /  Джаред Палмер (2-ге коло)
  Елліс Феррейра /  Рік Ліч (чвертьфінал)
  Девід Адамс /  Джон-Лаффньє де Ягер (1-ше коло)
  Їржі Новак /  Давід Рікл (3-тє коло)
  Доналд Джонсон /  Цирил Сук (1-ше коло)
  Себастьєн Ларо /  Алекс О'Браєн (1-ше коло)
  Патрік Гелбрайт /  Джастін Гімелстоб (1-ше коло)
  Джим Грабб /  Девід Макферсон (1-ше коло)
  Піт Норвал /  Кевін Ульєтт (3-тє коло)
  Євген Кафельніков /  Макс Мирний ''(чвертьфінал)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М Бгупаті Л Паес
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= ХІ Карраско Хайро Веласко мол.
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=5
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ж-Р Лінар М Льодра
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Кольманн Т Ванхудт
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л Бейл Г Стеффорд
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Дж Грінхелг Г Сілкок
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= П Норвал К Ульєтт
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Ї Новак Д Рікл
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е Ніколас Х Пуентес
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=0
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Гаггард Д Грбатий
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б Коуп П Голдстейн
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А Дюпюї О Мутіс
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д Бовен Е Ран
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Н Брод Р Кеніг
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Е Феррейра Р Ліч
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Бгупаті Л Паес
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Ж-Р Лінар М Льодра
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л Бейл Г Стеффорд
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= П Норвал К Ульєтт
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=10
| RD2-team05= Ї Новак Д Рікл
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д Бовен Е Ран
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= Е Феррейра Р Ліч
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=9
| RD4-team02= Е Феррейра Р Ліч
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed01=3
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н Джорджевич Г Кевеш
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д дель Ріо М Родрігес
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н Годвін М Ондруска
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=2
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ф Монтана Е Тайно
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Н Культі М Тільстром
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Г Куертен Н Лапентті
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=11
| RD1-team09= Д Джонсон Ц Сук
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Худ С Прієто
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Г Рао П Візнер
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Н Ескюде Г Форже
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В Артурс Е Кратцманн| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Ніборг П Трамаккі
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А Клеман С де Шонак
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= О Делетр Ф Санторо
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Н Джорджевич Г Кевеш
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д дель Ріо М Родрігес
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Н Культі М Тільстром
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Г Куертен Н Лапентті
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М Худ С Прієто
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=8
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Н Ескюде Г Форже
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Д Пріносіл Д Вацек
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=13
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= В Блек С Столл
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=11
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=9
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Д Оршанік М Пуерта
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=7
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р Ренеберг Дж Старк
| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М Ноулз Д Нестор
| RD2-score08-1= 
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Х Санчес Я Сімерінк
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=64
| RD3-score01-3=11
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= П Альбано Т Карбонелл
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2='''77
| RD3-score02-3=9
| RD3-seed03=16
| RD3-team03=

Посилання 
 1999 French Open on ITFtennis.com , the source for this draw
 Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
1999 у тенісі